Звонце може бити:

Звонце је село у општини Бабушница Пиротског округа у Србији,
Звонце, мало звоно;

мада је демунитив од звоно такође
 Звончићи, музички инструмент
 Шојцеров звончић, цвет из фамилије звончића